Världsmästerskapen i taekwondo arrangeras vartannat år av World Taekwondo Federation. Det första mästerskapet hölls i Seoul i Sydkorea i maj 1973. De första sju mästerskapen var enbart öppna för män men sedan 1987 tävlar också kvinnor. En skillnad från de olympiska tävlingarna är att det vid världsmästerskapen tävlas i åtta viktklasser och i OS tävlas det i fyra.

Tävlingar

Medaljfördelning 
Senast uppdaterad efter 2022 års världsmästerskap.

Källor

Externa länkar 
World Taekwondo Federation.

 
Taekwondo
Återkommande sportevenemang med premiär 1973